Мировая лига водного поло среди женщин 2011 — 8-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 11 по 22 мая, а суперфинал с 14 по 19 июня в городе Тяньцзинь(Китай). Победителем турнира в первый раз стала сборная США.

Квалификационный турнир

Америка

Азия/Океания

Европа

Группа А

Группа В

Суперфинал

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2011 год в водном поло